AAD o Aad puede hacer referencia a:

 Aad de Mos (n. 1947), entrenador de fútbol neerlandés;
 Aad Mansveld (1944-1991), futbolista neerlandés;
 idioma amal, código ISO 639-3 AAD.

Siglas